Лос-Корралес-де-Буэльна ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 46,3 км². Население — 11622 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии